

Der Kreis Bonyhád (ungarisch Bonyhádi járás) ist ein Kreis im Süden des südungarischen Komitats Tolna. Er grenzt im Norden an den Kreis Tamási und im Osten an den Kreis Szekszárd. Des Weiteren bilden fünf Kreise vom Komitat Baranya die Grenze: im Westen die Kreise Hegyhát und Komló, im Süden die Kreise Pécs, Pécsvárad und Mohács.

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 mit allen 21 Gemeinden aus dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Bonyhádi kistérség) hervor und erhielt vom östlichen Nachbarn, dem Kleingebiet Szekszárd noch 4 weitere Gemeinden. Der Gebietszuwachs betrug damals 99,31 Quadratkilometer (26,3 %) bzw. 3.358 Einwohner (12,3 %).

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Bonyhád hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 1.224 Einwohnern auf einer Fläche von 19,07 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des zweitkleinsten Kreises mit der zweitkleinsten Bevölkerungszahl liegt leicht über dem Komitatswert von 60 Einwohnern/km². Der Kreissitz befindet sich in der größten Stadt, Bonyhád, im Süden des Kreises gelegen.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Bonyhad
Komitat Tolna